Хултыгов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Хултыгов, Ибрагим Абдулхалакович (1972) — майор, директор службы национальной безопасности Ичкерии, депутат Парламента Чечни.
 Хултыгов, Лечи Абдулхалакович — бригадный генерал ВС ЧРИ, директор службы национальной безопасности Ичкерии.